Алекса́ндр Фу́рсенко:
* Фурсенко, Александр Александрович (1927—2008) — советский историк, академик РАН.
 Фурсенко, Александр Васильевич (1903—1975) — советский палеонтолог.
 Фурсенко, Александр Леонидович (род. 1956) — российский актёр театра и кино.